Osoby o tym nazwisku:
 Dariusz Guzowski – polski lekkoatleta
 Jacek Guzowski – polski żużlowiec
 Krzysztof Guzowski – rzymskokatolicki duchowny, teolog
 Mirosław Guzowski – polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy

Miejscowości o tej nazwie:
 Józefów Guzowski – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim